Валерий Анатольевич Елыкомов (род. 25 мая 1959 года, Майкоп, Краснодарский край, СССР) — российский политик, учёный. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, (2016-2021 гг.) Министр здравоохранения Республики Алтай.

Биография 
В 1982 году окончил Алтайский государственный медицинский институт (АГМИ, ныне Алтайский государственный медицинский университет) по специальности «Лечебное дело»; в 1998 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ, ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации).

После окончания АГМИ был оставлен в вузе, где в 1982—1984 годах обучался в клинической ординатуре под руководством терапевта и гематолога Зиновия Баркагана.

В 1984—1993 работал ассистентом кафедры пропедевтики внутренних болезней; одновременно в эти же годы был ординатором гематологического отделения Барнаульской городской 

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную осложнению лейкозов и синдрому диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. В 1998 году защитил докторскую диссертацию на тему «Совершенствование диагностики и контролируемой терапии ДВС-синдрома на основе динамического исследования тромбинемии и применения криосупернатанта плазмы».

Профессором стал в 1999 году. Доктор медицинских наук, профессор. Автор около 100 печатных работ, пяти монографий и четырех патентов.

Деятельность 
В 1993 году Валерий Анатольевич был назначен заместителем главного врача Алтайской краевой станции переливания крови (в 2000—2005 годах работал главным врачом этой станции переливания крови). В 1994—1998 годах являлся внештатным специалистом комитета по здравоохранению администрации Алтайского края − главным терапевтом; с 1999 года — главным гематологом.

С 1998 года возглавлял краевой центр клинической трансфузиологии, а в 1999 году организовал и возглавил кафедру гематологии и трансфузиологии в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ). С апреля 2015 года по настоящее время является заведующим кафедрой терапии и общей врачебной практики лечебного факультета АГМУ; входит в состав диссертационного совета университета.

С ноября 2005 по март 2010 года Валерий Елыкомов руководил здравоохранением Алтайского края. В 2010—2012 годах был главным врачом Алтайского краевого кардиологического диспансера, а с 2012 по 2016 год — главным врачом Алтайской краевой клинической больницы. Кроме профессиональной и преподавательской деятельности, занимался общественной и государственной: в 2014—2016 годах был депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания шестого созыва. Также был избран в Алтайское заксобрание на выборах 2016 года, которые прошли одновременно с выборами в Государственную думу РФ, но отказался от мандата Алтайского краевого Законодательного собрания и стал депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва по списку партии «Единая Россия». Является членом комитета по охране здоровья, будучи членом фракции «Единой России».

В связи с выбором в Госдуму РФ, оставил пост руководителя Алтайской краевой клинической больницы.

13 апреля 2018 года стал одним из инициаторов законопроекта № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», в пункте 15 второй статьи которого предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарств, произведённых в США или других иностранных государствах. Законопроект подвергся критике со стороны ряда общественных организаций, комитета Совета Федерации по социальной политике и комитета Госдумы по международным делам.

18 октября 2021 года назначен  министром здравоохранения Республики Алтай.

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 44 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Голосовал за принятие закона о пенсионной реформе, повышающей пенсионный возраст.

Награды и звания 
 Медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
 Знак «Отличник здравоохранения» (за заслуги в области охраны здоровья населения Алтайского края)
 Медалью администрации Алтайского края «За заслуги в труде».

Семья 
Жена - заслуженный врач России.  Сын - к.м.н, гематолог, Сын -. судья.

Примечания

Ссылки 
 ВАЛЕРИЙ ЕЛЫКОМОВ: «ЛЮБОЙ ВРАЧ СНАЧАЛА ДОЛЖЕН ПОРАБОТАТЬ ТЕРАПЕВТОМ» 
 С днем медицинского работника поздравляет коллег Валерий Елыкомов

Выпускники Алтайского медицинского университета
Преподаватели Алтайского медицинского университета
Выпускники ВЗФЭИ
Доктора медицинских наук
Учёные России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва